de IATA-code voor Flughafen Köln-Bonn
Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman, een Zwitserse rederij
Christelijke Gemeente Nederland, een christelijke geloofsgemeenschap, beter bekend als Noorse broeders
Carrier-grade NAT